Финал Кубка УЕФА 1993 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1992/93, 22-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 5 мая на стадионе «Вестфаленштадион» в Дортмунде. Ответный матч состоялся 19 мая на стадионе «Делле Альпи» в Турине. В матче встретились немецкая «Боруссия Дортмунд» и итальянский «Ювентус». «Ювентус» выиграл с рекордным для финала суммарным счётом 6:1 (3:1, 3:0).

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1992/1993

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1993
Кубок УЕФА
Май 1993 года
Лига Европы УЕФА 1993
Международные соревнования по футболу в Германии
События 5 мая
Международные спортивные соревнования в Дортмунде
Спорт в Германии в 1993 году
Международные спортивные соревнования в Турине
Футбольные соревнования в Турине
События 19 мая
Международные соревнования по футболу в Италии
Спорт в Италии в 1993 году